Cognac bezeichnet:
 Cognac (Stadt), eine Stadt im französischen Département Charente
 davon abgeleitet das Verwaltungsgebiet:
 Arrondissement Cognac
 Cognac-la-Forêt, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Vienne
 Cognac (Weinbrand), ein Weinbrand aus Weißweinen

Siehe auch:

 Konjak
 Cognacq